Magda Mihalache – ex tennista romena
 Marius Mihalache – calciatore rumeno
 Sorina Catalina Mihalache, nota come Sore – cantante e attrice rumena